Hélie Marie Auguste Jacques Bertrand Philippe de Noailles, né le  à Boulogne-Billancourt, est un diplomate et responsable d'entreprise français.

Biographie

Origines et formation 
Hélie de Noailles est le fils de François Agénor Alexandre Hélie de Noailles (1905-2009) et de Charlotte de Caumont La Force (1917-2002).

Après des études au Lycée Saint-Jean-de-Passy, il obtient une licence en droit de la faculté de droit de Paris et le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris avant d'intégrer l'École nationale d'administration en 1967.

Carrière 
À la sortie de l'ENA, il choisit la diplomatie et il est affecté au service de coopération économique du ministère des Affaires étrangères (1969-1972). 

Après un bref passage au cabinet du Premier ministre en qualité de chargé de mission (1972), il entre à l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF) comme directeur de cabinet des présidents-directeurs généraux Arthur Conte puis Marceau Long, puis du président de FR 3, Claude Contamine.

Il rejoint ensuite, en qualité de conseiller technique, les cabinets d'André Rossi, ministre du Commerce extérieur (1976-1978), puis de Jean-François Deniau, ministre du Commerce extérieur (1978-1981) puis ministre des Réformes administratives (1981).

Les élections de 1981 le renvoient au Quai d'Orsay. Il est affecté en qualité de deuxième conseiller à l'ambassade de France aux États-Unis (1982-1986). À son retour, il devient directeur du développement du groupe Perrodo (1986-1988) puis président-directeur général de Kelt Énergie France (1988-1992) et enfin directeur à la Maison Lazard et Cie (1990-1996).

Il est président, puis président d'honneur en 2014, de la Société française des Fils de la Révolution américaine. 

De 2001 à 2008, il est maire de la commune d'Épinay-Champlâtreux, succédant à son père François de  Noailles, maire de 1932 à 2001.

En 2009, à la mort de son père, il lui succède comme  duc de Noailles.

Vie privée 
Le , il épouse au château de Champlâtreux Nadège Gonin (1945-2014). Ils ont trois enfants:
 Julie Marie-Christine Françoise (née le  à Boulogne-Billancourt)
 Marie-Alicia Eugénie Charlotte Blandine (née le  à Boulogne-Billancourt)
 Emmanuel Paul Louis Marie, duc d'Ayen (né le  à Washington)

Décoration 
Il est chevalier de l'ordre national du Mérite.

Voir aussi 
 Maison de Noailles

Source 
 Who's Who in France, édition 2002-2003, Levallois-Perret, Éditions Jacques Lafitte

Notes et références 

Naissance à Boulogne-Billancourt
Naissance en juillet 1943
Diplomate français
Homme d'affaires français
Hélie
Élève de l'École nationale d'administration (France)
Duc de Noailles
Duc d'Ayen